Гарбар Володимир Михайлович — український художник.
 Гарбар Олександр Сергійович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища